Toponímia:
 Calàbria  o Calabria , regió d'Itàlia meridional
 Calàbria (regió històrica), part sud d'Itàlia antigament, aplicat especialment a ço que avui és la Pulla 
 Ducat de Calàbria, ducat sorgit durant el segle VI de sobirania romana d'Orient localitzat en la Itàlia meridional
 Ducat de Pulla i Calàbria, estat existent al sud de la península Itàlica des del segle xi al 
 Regió eclesiàstica Calàbria, regió eclesiàsticas de l'Església catòlica a Itàlia 
 Tema de Calàbria, província civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient, creada formalment a mitjan , situada a l'actual Itàlia 
 Animals:
 Calàbria (ocell), ordre d'ocells que comprèn espècies que nien als llacs de l'Europa del Nord 
 Calàbria agulla (Gavia arctica) 
 Calàbria de bec pàl·lid (Gavia adamsii), espècie a la família dels gàvids (Gaviidae) 
 Calàbria del Pacífic (Gavia pacifica), ocell de la família dels gàvids que en època de cria habita llacs i costes àrtiques de Sibèria
 Calàbria grossa (Gavia immer), espècie de calàbria que freqüenta els Països Catalans 
 Calàbria petita (Gavia stellata), ocell del gènere Gavia 
 Miscel·lània:
 Fabio Calabria (Canberra, 1987), ciclista australià, professional des del 2008 i actualment al Team Novo Nordisk 
 Giro de Calàbria, cursa ciclista per etapes que es disputava per les carreteres de Calàbria, al sud d'Itàlia, cada